Тюндюк (тат. Төнгүк, Töngük, башк. Төңгөк) — село в Бардымском районе Пермского края при впадении реки Тюндюк в Тулву. Входит в состав Тюндюковского сельского поселения.

Географическое положение 
Находится примерно в 12 км к югу от центра села Барда.

Население 
По результатам переписи 2010 года численность населения составила 669 человек, в том числе 317 мужчин и 352 женщины.

В 2005 году численность населения составляла 751 человек.

В 1926 году в селе проживало 936 башкир.

История 
Село известно с 1738 года, как башкирская деревня Тунгук.

Люди, связанные с селом 
 Чурагул Минлибаев — один из предводителей Башкирского восстания 1755—1756 гг.
 Кузаева Дамира Назмизяновна (16 мая 1948 г., д. Тунгук Бардымского района Пермской области — 20 декабря 1993 г., г. Альметьевск) — народная артистка ТАССР (1984), лауреат государственной премии ТАССР им. Г. Тукая (1979).

Примечания  

 

Населённые пункты Бардымского района